Poulos ist der Familienname folgender Personen:

 Annerly Poulos (* 2003), australische Tennisspielerin
 Harry Poulos (* 1940), australischer Bauingenieur
 Ioannis Poulos, griechischer Fechter
 Leah Poulos (* 1951), US-amerikanische Eisschnellläuferin